Paulo Victor (futebolista)
 Paulo Victor (voleibolista)
 Paulo Victor Mileo Vidotti

Desambiguação